Бурик (Бур) Качинского — техническое средство, предназначенное для измерения плотности почвы путём отбора из неё образцов строго заданного объёма. Особенно активно и часто используется в исследованиях Физики почв

История вопроса 
Метод предложен Никодимом Антоновичем Качинским, в честь которого и назван.

Набор Качинского состоит из киянки, болванки особой формы (Предназначена для правки бюксов), оправки для забивания бурика, мастерка и ножа для вырезания образца и специальных бюксов.

Бюксы специально разработаны таким образом, чтобы в них с минимальным зазором входил Бурик Качинского. При отборе образцов песчаных и других рыхлосвязанных почв бурик Качинского закрывается крышкой от бюкса Качинского, таким образом исключается высыпание почвы.

Метод отбора 
Как уже описано выше, бурик забивается в почву при помощи киянки через специальную оправку. Оправка устроена так, чтобы не допустить уплотнения почвы внутри бурика. При забивании бурика глубже нормы оправка упирается в почву вокруг бурика. Затем бурик вместе с почвенным образцом вырезается из почвы и обрезается, будучи накрыт крышкой от бюкса Качинского. После этого содержимое бурика переносится в бюкс Качинского.

Объём образца чётко задан конструкцией бурика и методикой, масса рассчитывается по разнице веса. Таким образом мы можем рассчитать плотность (объёмный вес) почвы

Бур Зайдельмана 
Бур Зайдельмана был предложен российским учёным Ф. Р. Зайдельманом специально для определения плотности (объёмного веса) торфяной почвы. Из-за специфики торфяных залежей бурик Качинского был модифицирован — к нему была приварена ручка и заточенная нижняя кромка заменена зубчатой пилообразной.

Ссылки 
 Полевые исследования свойств почв: учеб. пособие к полевой практике для студентов, обучающихся по направлению подготовки 021900 — почвоведение/ М. А. Мазиров [и др.] ; Владим. гос. ун-т имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. — Владимир: Изд-во ВлГУ, 2012. — 72 с. — стр.30-31. ISBN 978-5-9984-0192-3
 Исследовательская деятельность школьных лесничеств. Учебно-методическое пособие. Под редакцией А. И. Шургина. Редакционно-издательский центр Марийского государственного технического университета, 2008. — 269 с. — стр.162.

Почвоведение